Josep Torres i Clavé (1906-1939), arquitecte i dissenyador català.
 Josep Torres Riera (1942), enginyer formenterer.
 Josep Torres i Vilalta (1869-1937), locutor de ràdio català.
 Josep Torres i Eiximeno, cap del Regiment d'Infanteria de la Mare de Déu dels Desemparats

 Josep de Torres. Pintor valencià del .